La princesa Adelaida de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (; 23 de febrero de 1800 - 13 de septiembre de 1820) fue una princesa de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym por nacimiento como una hija del Príncipe Víctor II de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. Como esposa del Duque Pablo Federico Augusto de Oldenburgo se convirtió en Duquesa de Oldenburgo por matrimonio.

Nacimiento y familia 
Ella era la segunda hija del Príncipe Víctor II de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, y la Princesa Amelia de Nassau-Weilburg. Adelaida tenía tres hermanas: Herminia, Emma, e Ida. Creció con sus hermanas en Hoym en Anhalt.

Matrimonio 
Adelaida contrajo matrimonio con el Duque Pablo Federico Augusto de Oldenburgo el 24 de julio de 1817 en el Castillo de Schaumburg. La princesa tenía solo 17 años cuando contrajo matrimonio con el duque de 34 años de edad. El Duque Pablo Federico Augusto era el hijo mayor del Duque Pedro de Oldenburgo, heredero del Ducado de Oldenburgo, y era así segundo en la línea de sucesión tras su padre.

Adelaida y Augusto tuvieron dos hijas; Amalia, quien nació en 1818 y más tarde contraería matrimonio con el Príncipe Otón de Baviera, el electo rey de Grecia, y por lo tanto se convirtió en reina consorte de Grecia; y Federica, quien nació en 1820 y posteriormente contraería matrimonio con Maximilian Emanuel von Washington, el hijo de Jakob von Washington, un pariente distante del primer presidente de los Estados Unidos George Washington.

Muerte 
A la edad de 20 años y después de tres de matrimonio, la Princesa Adelaida murió repentinamente el 13 de septiembre de 1820 en Oldenburgo.

En 1825, después de cinco años viudo, Augusto desposó a la hermana menor de Adelaida, la Princesa Ida de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. Augusto pasó a ser Gran Duque de Oldenburgo en 1829.

Hijas

Ancestros 

Princesas de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
Consortes de miembros de la casa de Oldemburgo
Casa de Holstein-Gottorp
Fallecidas por parto
Consortes de la casa de Ascania
Nacidos en Renania-Palatinado
Fallecidos en Oldemburgo